Navás se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 R. P. Longinos Navás
 Longinos Navás